O nome Chantal foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Chantal (1983) - furacão de categoria 1 a leste da costa dos Estados Unidos. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Chantal (1989) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos e causou 13 fatalidades e $100 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Chantal (1995) - tempestade tropical que viajou desde o nordeste das Pequenas Antilhas até as proximidades da costa atlântica do Canadá. No entanto, nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Chantal (2001) - tempestade tropical que cruzou o Mar do Caribe, atingindo Belize, causando 2 fatalidades e $4 milhões de dólares em prejuízo.
 Tempestade tropical Chantal (2007) - tempestade tropical que atingiu a costa atlântica do Canadá causando $5,5 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Chantal (2019) - tempestade tropical que formou-se no Oceano Atlântico e nunca ameaçou a costa.

Desambiguação